Намік Наріман огли Саліфів (, також відомий як « Намик Бакінський» 28 травня 1976 року в Дманісі — азербайджанський кримінальний авторитет, злодій  в законі та одним із лідерів азербайджанської російської організованої злочинності

Біографія 
Намик Саліфов народився 28 травня 1976 року у місті Дманісі, Грузія, у ній азербайджанського походження. Крім нього в сім'ї Саліфів було ще двоє синів, серед них старший брат Намік Надір, біографія якого тісно пов'язана з його вибуховим та безстрашним характером.

Дивіться також 
 Азербайджанська мафія Злодії у законі Азербайджанські в'язні та засуджені